Fiefhusen (auf Platt: Fünf Häuser) ist die Bezeichnung für kleine Orte und Wohnplätze:
 Fiefhusen (Bahrenfleth), ein Wohnplatz in Bahrenfleth (Lage:) 
Fiefhusen (Barmissen), Ortsteil von Barmissen
 Fiefhusen (Bergedorf), in den Vierlanden im Bezirk Hamburg-Bergedorf (Lage:)